Doly ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Doly (Tholl), Ortsteil von Bor u Tachova, Okres Tachov
Doly (Karviná), Doly (Arnoldsdorf), Stadtteil von Karviná, Okres Karviná
Doly (Luže) (Dolly), Ortsteil von Luže, Okres Chrudim
Doly u Bouzova (Hoffnungsthal), Ortsteil von Bouzov, Okres Olomouc

Doly (Neugründel), Wüstung in der Gemeinde Podsedice, Okres Litoměřice
Doly (Thörl), Wüstung in der Gemeinde Halže, Okres Tachov 
Siehe auch:
 Doli
 Dolly
 Doły-Friedhof